

Geografia 
 Rojas – comune della Spagna nella provincia di Burgos
 Rojas – città dell'Argentina capoluogo del partido omonimo
 Partido di Rojas – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
 Rojas – comune del Venezuela nello stato di Barinas

Persone 
 Alberto Rojas – vescovo cattolico messicano naturalizzato statunitense
 Arístides Rojas – calciatore paraguaiano
 Benjamín Rojas – attore e cantante argentino
 Brayan Rojas – calciatore costaricano
 Bruno Rojas – velocista boliviano
 Carelis Rojas – pallavolista statunitense
 Carlos Rojas – calciatore cileno
 Carlos Rojas y Rojas – allenatore di pallacanestro peruviano
 Clara Rojas – avvocato e politica colombiana
 Clemente Rojas – ex pugile colombiano
 Daniel Rojas – calciatore boliviano
 Diego de Rojas – condottiero ed esploratore spagnolo
 Edivaldo Rojas Hermoza – calciatore brasiliano naturalizzato boliviano
 Eladio Rojas – calciatore cileno
 Eliécer Rojas – ex cestista cubano
 Enrique Rojas – tuffatore venezuelano
 Fernando Rojas – cestista messicano
 Germán Rodríguez Rojas – calciatore argentino
 Henry Rojas – calciatore colombiano
 Isaac Rojas ammiraglio argentino
 Javier Rojas – calciatore boliviano
 Javier Rojas – rugbista a 15 argentino
 Jeyson Rojas – calciatore cileno
 Joao Rojas – calciatore ecuadoriano
 Jorge Rojas – calciatore venezuelano
 José Joaquín Rojas – ciclista su strada spagnolo
 Leo Rojas, propr. Juan Leonardo Santillia Rojas – flautista e compositore ecuadoriano
 Liceth Rojas – ex cestista boliviana
 Luis Rojas Zamora – calciatore cileno
 Maisa Rojas, pseudonimo di María Heloísa Juana Rojas Corradi – fisica, climatologa e politica cilena
 Marco Rojas – calciatore neozelandese
 Mariano Rojas – ciclista su strada spagnolo
 Marlon Rojas – ex calciatore trinidadiano
 Mauricio Rojas – economista e politico svedese
 Mauricio Javier Rojas Toro – calciatore cileno
 Óscar Emilio Rojas – calciatore costaricano
 Óscar Adrián Rojas – calciatore messicano
 Óscar Ricardo Rojas – calciatore messicano
 Óscar Rojas – calciatore venezuelano
 Pablo Rojas – giornalista italiano
 Paola Rojas – pallavolista portoricana
 Paola Rojas – giornalista messicana
 Percy Rojas – calciatore peruviano
 Renato Rojas, propr. Fabio Renato Rojas Prieto (1999) – calciatore peruviano
 Ricardo Rojas – scrittore e drammaturgo argentino
 Ricardo Rojas – calciatore paraguaiano
 Ricardo Francisco Rojas – calciatore cileno
 Roberto Rojas Tardío – calciatore peruviano, di ruolo terzino
 Roberto Antonio Rojas – calciatore cileno, di ruolo portiere
 Rodrigo Rojas de Negri – fotografo cileno
 Roger Rojas – calciatore honduregno
 Rosario Rojas – ex cestista boliviana
 Simón de Rojas – presbitero spagnolo, venerato come santo
 Silvio Rojas – calciatore boliviano
 Sofía Rojas – supercentenaria colombiana
 Vicente Rojas Lizcano – scrittore, rivoluzionario e anarchico colombiano